Georgstraße steht für:

 Georgstraße (Bremerhaven), Straße in Bremerhaven-Geestemünde
 Georgstraße (Chemnitz), Straße im Zentrum von Chemnitz
 Georgstraße, Straße in Hannover
 Georgstraße (Köln), Straße in der Kölner Altstadt-Süd 
 Georgstraße (Lingen), Straße in Lingen 

Siehe auch:
 Georgplatz
 Georgenstraße